Новый век:
 Новый век (фильм)
 Новый век (радио)
 Новый век (телерадиокомпания)
 Новый Век (журнал)
 Новый Век (сеть магазинов)

См. также